Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Kriminalserie SOKO Wismar, sortiert nach der deutschen Erstausstrahlung. Die Fernsehserie umfasst bis März 2023 20 Staffeln mit 445 Episoden und ein Special, sowie das SOKO-Crossover SOKO – Der Prozess.

Übersicht

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Special: Das dritte Feuer

Staffel 7

Staffel 8

Staffel 9

Staffel 10

SOKO – Der Prozess 
Im Rahmen des fünfteiligen Specials aller deutschen SOKO-Serien war der Handlungsort für den dritten Teil das Revier der Wismarer Ermittler.

Staffel 11

Staffel 12

Staffel 13

Staffel 14

Staffel 15

Staffel 16

Staffel 17 
Mitte Februar 2019 gab das ZDF die Verlängerung um eine siebzehnte Staffel bekannt, die aus 30 Episoden bestehen sollte. Des Weiteren fanden Dreharbeiten für die Folge Nach der Ebbe kommt der Tod in Spielfilmlänge unter der Regie von Steffi Doehlemann auf der Nordseeinsel Langeoog statt.

Staffel 18

Staffel 19

Staffel 20

Weblinks

Einzelnachweise 

Sokowismarepsioden